Västervik (gemeente), een Zweedse gemeente in Småland, provincie Kalmar län
Västervik (stad), de hoofdstad van de gemeente Västervik